Villars je francoski toponim, ki izhaja iz latinskega villare.

Toponimi

Francija 
 Villars, občina v departmaju Dordogne,
 Villars, občina v departmaju Eure-et-Loir,
 Villars, občina v departmaju Loire,
 Villars, občina v departmaju Vaucluse

 Villars-Colmars, občina v departmaju Alpes-de-Haute-Provence,
 Villars-en-Azois, občina v departmaju Haute-Marne,
 Villars-en-Pons, občina v departmaju Charente-Maritime,
 Villars-et-Villenotte, občina v departmaju Côte-d'Or,
 Villars-Fontaine, občina v departmaju Côte-d'Or,
 Villars-le-Pautel, občina v departmaju Haute-Saône,
 Villars-le-Sec, občina v departmaju Territoire de Belfort,
 Villars-lès-Blamont, občina v departmaju Doubs,
 Villars-les-Bois, občina v departmaju Charente-Maritime,
 Villars-les-Dombes, občina v departmaju Ain,
 Villars-Saint-Georges, občina v departmaju Doubs,
 Villars-Santenoge, občina v departmaju Haute-Marne,
 Villars-sur-Var, občina v departmaju Alpes-Maritimes,
 Villars-sous-Dampjoux, občina v departmaju Doubs,

Švica 
 Bougy-Villars, občina v kantonu Vaud,
 Lussery-Villars, občina v kantonu Vaud,

 Villars-Bramard, občina v kantonu Vaud,
 Villars-Burquin, občina v kantonu Vaud,
 Villars-Epeney, občina v kantonu Vaud,
 Villars-le-Comte, občina v kantonu Vaud,
 Villars-le-Grand, občina v kantonu Vaud,
 Villars-le-Terroir, občina v kantonu Vaud,
 Münchenwiler/Villars-les-Moines, občina v kantonu Bern
 Villars-Mendraz, občina v kantonu Vaud,
 Villars-Sainte-Croix, občina v kantonu Vaud,
 Villars-sous-Champvent, občina v kantonu Vaud,
 Villars-sous-Mont, občina v kantonu Fribourg,
 Villars-sous-Yens, občina v kantonu Vaud,
 Villars-sur-Glâne, občina v kantonu Fribourg,
 Villars-Tiercelin, občina v kantonu Vaud,

Patronimi 
 Pierre de Villars, markiz de Villars (1623 - 1698), francoski diplomat,
 Claude Louis Hector de Villars, vojvod de Villars (1653 - 1734),
 Honoré-Armand de Villars, vojvod de Villars (1702 - 1770), član Francoske akademije,
 Dominique Villars (1745 - 1814), botanist.